

Fête 
fête :

Étymologie 

du germain hrod, « gloire », et wolf, « loup ».
Dérivé de

Histoire 
Très vieux prénom germanique, Rodolphe est devenu Rolf dans les pays scandinaves et Ralph en Angleterre ; en Allemagne, Rudolph ou Rodolf sont aujourd’hui encore très en faveur. Rodolphe se fait toutefois plus discret en France de nos jours. Saint Rodolphe, au , fut évêque de Bourges et participa à plusieurs conciles

Patronyme 

 Andrzej Rudy, joueur et entraîneur polonais de football (né en 1965) ;
 Mikhail Rudy, pianiste concertiste français d'origine russe (né en 1953) ;
 Sebastian Rudy, joueur allemand de football (né en 1990) ;
 Wojciech Rudy, joueur polonais de football (né en 1952).

Pseudonyme 

 Rudy, de son vrai nom Carlos Wilson Cachicote Rocha, footballeur international angolais.

Prénom 
 
Trois rois de Bourgogne ; deux empereurs germaniques.

Les plus célèbres sont l'archiduc héritier d'Autriche Rodolphe de Habsbourg-Lorraine, surnommé "Rudi" par sa mère la fameuse "Sissi", qui fut retrouvé mort, avec sa maîtresse dans le pavillon de chasse de Mayerling, le  ; l’acteur Rudolf Valentino, première star masculine mondiale, l’ex- dauphin de Hitler, Rudolf Hess (également surnommé Rudi) ; le danseur-étoile Rudolf Noureev.

 Rudy est un prénom, une abréviation de Rudolph
 Rudy Aernoudt, homme politique belge, ancien coprésident du Parti populaire
 Rudy Bennett, joueur de basket-ball
 Rudy Bond, acteur américain
 Rudy Bowman, acteur américain
 Rudy Carlier, footballeur français
 Rudy Chéron, joueur de rugby
 Rudy Demotte, homme politique belge, Ministre-président du gouvernement wallon et de la Communauté française de Belgique
 Rudy Galindo, patineur artistique américain
 Rudy Giuliani, maire de New York
 Rudy Molard, coureur cycliste français
 Rudy Ricciotti, architecte
 Rudy Riou, footballeur

Toponymie

Rudy, une localité de l'Arkansas.

Rudy, un village du powiat de Krotoszyn de la voïvodie de Grande-Pologne
 Rudy, un village du powiat de Słupca de la voïvodie de Grande-Pologne
 Rudy, un village de la voïvodie de Lublin
 Rudy, un village de la voïvodie de Silésie
 Parc Rudy

Culture

Roman 

 Rudy, roman pour enfant en 1988.

Chanson 

 Rudy, chanson de Cher ;
 Rudy, chanson de Supertramp ;
 A Message to You Rudy, chanson de Dandy Livingstone popularisée par The Specials.

Cinéma 

 Rudy, film basé sur la vie de Daniel Ruettiger sorti en 1993 ;
 Rudy, film pour enfants allemand sorti en 1996 et inspiré du livre de 1988 ;
 Rudy, suite du film de 1996.

Patronyme polonais